

Biografia 
Figlio del duca Charles de Fitz-James, maresciallo di Francia e nipote del maresciallo Berwick, era naturalmente destinato a una carriera nelle armi. Cornetta nel reggimento di cavalleria Fitz-James nel febbraio 1757, fu promosso maestro di campo nel 1759, prima di diventare colonnello e proprietario del reggimento di Berwick nel 1763, brigadiere degli eserciti del re nel 1769 e maresciallo del campo il 1º marzo 1780. Ufficiale del Grand Orient de France e pari di Francia, fu l'ultimo governatore del Limosino, sopravvissuto al padre il 15 aprile 1768 e insediatosi il 22 marzo 1787. Alla sua morte, divenne il quinto duca di Fitz-James. A differenza del figlio naturale, Jacques-Charles-René de Fitz-James, che servì la Grande Armée e ricevette la legion d'onore, egli non ricevette alcuna distinzione militare. Tutto ciò che è e tutto ciò che ha, lo ha dai suoi antenati: titoli, cariche, terre e ricchezze.

Ascendenza

Note

Fonti
Alain Le Bihan, Francs-maçons parisiens du Grand Orient de France : (fin du XVII siècle), 1766
 Jean Pinasseau, L'émigration militaire: Armée royale: Composition. Ordres de bataille. Notices D à Z, 1964
 Raoul de Warren, Les pairs de France sous l'ancien régime, Volume 16, 1958
 Correspondance de Louis XVIII avec le duc de Fitz-James, le marquis et la marquise de Favras et le comte d'Artois, 1815
Barthélemy O'Mahonny, régiment de Berwick http://maison.omahony.free.fr/barthelemy.html
The officers of the irish brigade and the british army 1789-1798 http://etheses.whiterose.ac.uk/21155/1/731701.pdf
Mourir à la guerre, survivre à la paix: les militaires irlandais au service de la France au XVIII siècle https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01997932/document
Irish Farewell Banner, https://www.crwflags.com/fotw/flags/ie-fb.html

Stuart
Duchi di Francia
Personalità dell'Ancien Régime